

Cinema e televisione 
 You – cortometraggio del 1916 diretto da Harold M. Shaw
 You – film del 2009 diretto da Melora Hardin
 You – serie televisiva ispirata al romanzo omonimo

Letteratura
 You (conosciuto anche come Tu) – romanzo di Caroline Kepnes del 2014

Musica
 You – album dei Gong del 1974
 You – album di Aretha Franklin del 1975
 You – singolo di George Harrison del 1975, dall'album Extra Texture (Read All About It)
 You – album dei Government Issue del 1987
 You – album dei Tuxedomoon del 1987
 You – singolo dei Ten Sharp del 1991, dall'album Under the Water-Line
 You – traccia dell'album Pablo Honey dei Radiohead del 1993
 You – traccia dell'album Drawing of Sound dei Windy & Carl del 1996
 You – singolo di Ayumi Hamasaki del 1998, dall'album A Song for ××
 You – singolo di Janet Jackson del 1998
 You – singolo dei Gotthard del 1999
 You – singolo di Shaznay Lewis del 2004, dall'album Open
 You – singolo di Koda Kumi del 2005, dall'album Best: Second Session
 You – singolo di Kimura Kaela del 2006
 You – singolo di Lloyd del 2006
 You – singolo dei The Pretty Reckless del 2012
 You – singolo di Robin Stjernberg del 2013
 You – singolo di Keyshia Cole del 2017
 You – album dei The Kolors del 2017
 You – singolo di Jacquees del 2018, dall'album 4275
 You – album di James Arthur del 2019
 You – singolo di Vasil Garvanliev del 2020
 You – EP di Laura Marano del 2020
 You – singolo di Benny Blanco, Marshmello e Vance Joy del 2021
 You – singolo di Regard, Troye Sivan e Tate McRae del 2021
 You – singolo di Tornik'e Kipiani del 2021